Tellier peut désigner :

Patronyme 
 Alphonse Tellier (1876-1954), homme politique français ;
 Alphonse Tellier (1879-1928), ingénieur, constructeur d’avion ;
 Armand-Constant Tellier (1755-1795), homme politique français ;
 Charles Tellier (1828-1913), ingénieur français ; 
 Christophe Tellier (né en 1979), rameur d'aviron français ;
 Emmanuel Tellier (né en 1968), chanteur et musicien français ;
 Frédéric Tellier (né en 1990 ?), scénariste et réalisateur français ;
 Jean-Marc Tellier (né en 1969), homme politique français ;
 Jennifer Tellier (1970), autrice française de fantasy ;
 Joseph-Mathias Tellier (1861-1952), homme politique et homme de loi québécois ;
 Jules Tellier (1863-1889), écrivain et journaliste français ;
 Léon Tellier (né vers 1880 ?), skipper français ;
 Louis Tellier (1842-1935), homme politique et homme de loi québécois, frère de Joseph-Mathias Tellier ;
 Luc-Normand Tellier (né en 1944), économiste et universitaire québécois ;
 Maurice Tellier (1896-1966), homme politique québécois, fils de Joseph-Mathias ;
 Paul Tellier (né en 1939), haut fonctionnaire et industriel canadien, fils de Maurice Tellier ;
 Sébastien Tellier (né en 1975), chanteur et musicien français ;
 Sophie Tellier (née en 1980 ?), actrice française ;
 Sylvie Tellier (née en 1978), femme d'affaires française, Miss France 2002 ;
 Théodule Tellier (1856-1922), imprimeur français et associé de la maison Yvert et Tellier ;
 Théophile Tellier (1872-1955), administrateur colonial français.

Toponymie 
 Tellier, localité rurale argentine située dans le département de Deseado, dans la province de Santa Cruz.

Autres 
 Yvert et Tellier, marchand de timbres-poste et maison d’édition philatélique française fondée en 1896 ;

Voir aussi 
 
 
Patronyme français